

Кокозек — село, Аксуський район, Жетисуська область
 Кокозек — село, Байзацький район, Жамбильська область
 Кокозек — село, Карасайський район, Алматинська область
 Кокозек — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Кокозек — аул, Урджарський район, Абайська область